Pasang Lela (Dolok Sigompulon), een plaats in Indonesië
Pasang Lela (Na Ix-X), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing